A 21 102-es számú mellékút egy bő két kilométeres hosszúságú, öt számjegyű országos közút Pest megye északkeleti részén; a Hungaroring elérésének biztosítása a legfontosabb, szinte egyedüli feladata.

Nyomvonala 
Mogyoród nyugati részén indul, kelet felé, az M3-as autópálya Hungaroring–Aquaréna csomópontja közelében. Kezdőpontja a le- és felhajtó ágakat összekapcsoló híd déli hídfőjénél van, egyelőre úgy tűnik, hogy a hídon átvezető 30 441-es útból számítják a kiágazását. Nagyjából kelet felé halad az első szakaszán, csaknem egy kilométeren át az autópályával párhuzamosan, majd attól eltávolodva délkeleti irányba fordul. [A térségben tervezett autópálya-fejlesztések miatt nyomvonalában és kilométer-számozásában ezen a szakaszon, belátható időn belül változások lehetnek.] Itt egy darabig párhuzamosan halad a Mogyoródi-patakkal, majd a kiindulásától számított másfél kilométer után szinte pontosan déli irányba fordul.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a kilométer-számozása a 2+163-as kilométerszelvényénél végződik, a Hungaroring főbejárata előtti térségben.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek

21102
Mogyoród